Biremia är ett släkte av kräftdjur. Biremia ingår i familjen Bathynataliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Biremia